L'édition 2022 du tournoi de tennis de Kitzbühel se déroule du 25 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Oscar Otte, de l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, des Français Gaël Monfils et Arthur Rinderknech, du Hongrois Márton Fucsovics, de l'Italien Matteo Berrettini, du Néerlandais Tallon Griekspoor et du Norvégien Casper Ruud. Ils sont respectivement remplacés par Carlos Taberner, Juan Pablo Varillas, Jiří Lehečka, Thiago Monteiro, Daniel Dutra da Silva, Alexander Shevchenko, Ivan Gakhov et Vitaliy Sachko.

Lauréats 
L'Espagnol Roberto Bautista-Agut remporte le tournoi en battant en finale l'invité du tournoi Filip Misolic. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Pedro Martínez et Lorenzo Sonego décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Tim Pütz et Michael Venus. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Kitzbühel
 Saison 2022 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2022
Sport en Autriche en 2022
Tennis masculin en 2022
Tennis en juillet 2022